Offenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Offenbach am Main, kreisfreie Stadt in Hessen
 Offenbach an der Queich, Ortsgemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz
 Offenbach am Glan, Ortsteil der Ortsgemeinde Offenbach-Hundheim im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz
 Offenbach (Gemeinde Sankt Oswald bei Plankenwarth), Rotte in der Gemeinde Sankt Oswald bei Plankenwarth im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Offenbach (Mittenaar), Ortsteil der Gemeinde Mittenaar im Lahn-Dill-Kreis in Hessen
 Landkreis Offenbach, Landkreis in Hessen
 Kreis Offenbach (Starkenburg), ehemaliger Kreis in der Provinz Starkenburg im Großherzogtum Hessen
 Offenbach (Gutach), linker Zufluss der Gutach (Kinzig) in der Stadt Hornberg im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Offenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Bernadette Offenbach (* 1956), deutsche Sängerin 
 Isaac Offenbach († 1850), Kantor der jüdischen Gemeinde in Köln, Dichter, Komponist und Vater von Jacques Offenbach
 Jacques Offenbach (1819–1880), deutsch-französischer Komponist und Cellist
 Joseph Offenbach (1904–1971), deutscher Schauspieler
 Jürgen Offenbach (* 1942), deutscher Journalist
 Susanne Offenbach (* 1943), deutsche Autorin, Journalistin und Moderatorin

Offenbach steht für:
 Offenbach (Band), eine kanadische Bluesrock-Band

Siehe auch:
 Ofenbach